Tovohery Rabenandrasana (11 december 1987) is een Malagassisch voetballer die als middenvelder speelt voor CNaPS Sport in de THB Champions League. In 2007 debuteerde hij in het Malagassisch voetbalelftal.

Statistieken

Erelijst

Met  CNaPS Sport

Zie ook 
 Lijst van spelers van het Malagassisch voetbalelftal

Externe link 
  Profiel en statistieken van Tovohery Rabenandrasana op transfermarkt.co.uk

Malagassisch voetballer